Царевна Димитрова Миладинова-Алексиева е българска просветна деятелка от Македония, радетелка за развиването на българското девическо образование, една от основателките на Солунската българска девическа гимназия.

Биография 

Родена е в 1856 година в западномакедонския град Струга, тогава в Османската империя, в семейството на възрожденеца Димитър Миладинов. В 1863 - 1866 година учи при Георги Икономов, самият той ученик на баща ѝ. През лятото на 1864 година руският консул в Битоля Михаил Хитрово, дошъл в Струга, за да проучи оплакванията на българите срещу владиката Мелетий, отсяда у Миладиновци и решава да вземе Царевна със себе си в Русия. На 20 септември 1866 година Миладинова заминава от Битоля през Цариград за Русия със семейството на Стефан Икономов, брат на Георги Икономов.

Учи в киевската Фундуклеева класическа гимназия, която завършва в 1874 година и през юни същата година пристига в Цариград.

Завръща се в българските земи и от 1874 до 1880 година преподава в девическото училище в Шумен. В Шумен става председателка на Женското дружество „Родолюбие“. В 1880/1881 година преподава в девическото училище в Етрополе, а в 1881/1882 година – в това в Свищов.

Миладинова участва в основаването на Солунската девическа гимназия „Свето Благовещение“, където преподава от 1882 година. В 1883 – 1884 година е директор на училището, а от 1884 до 1888 година е помощник-директорка и учителка по литература.

В 1889 година откликва на молбата на Прилепската българска община и организира българско девическо училище в града, на което е директор от 1889 до 1891 година. В 1894 година участва и в основаването на Началното българско училище в Пиргите, където живее, и предоставя къщата си за провеждане на занятията, водени от българската учителка Мария Думбалакова. Алексиева и Думбалакова са тормозени от сръбската пропаганда в града заради училищната дейност. 

След Междусъюзническата война в 1913 година, се преселва в София, където умира в  1934 година.

Царевна Миладинова е съпруга на Никола Алексиев и майка на професор Владислав Алексиев.

Родословно дърво

Външни препратки 
 Миладинова-Алексиева, Царевна. Епоха, земя и хора. Съставителство, коментар и бележки Елисавета Миладинова, Издателство на Отечествения фронт, София, 1985
 „Народна поезия на България“

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Царевна
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Хора с архиви в Централния държавен архив